

Семеново — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Семеново — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Семеново — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Семеново — присілок, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Семеново — присілок, Орловський район, Кіровська область

Див. також 
 Семеновське
 Семенівка (значення)